La saison 1996-1997 du Championnat de Football Saint-marinais était la douzième édition de la première division saint-marinaise et la première sous cette nouvelle appellation.

C'est également la première saison où tous les clubs saint-marinais évoluent dans la même division et que le concept de Serie A1/A2 disparait.

Lors de celle-ci, le SP Libertas a tenté de conserver son titre de champion face aux quinze meilleurs clubs saint-marinais lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Parmi les seize clubs participants répartis en deux groupes de huit, les trois premiers de chaque groupe se sont retrouvés en play-offs pour se disputer la victoire finale.

C'est le SS Folgore/Falciano qui a été sacré champion de Saint-Marin pour la première fois de son histoire.

Les 16 clubs participants 

En raison du peu de nombre de stades se trouvant sur le territoire de Saint-Marin, les matchs sont joués par tirage au sort sur un des six stades suivants :

 Stadio Olimpico (Serravalle)
 Campo di Fiorentino (Fiorentino)
 Campo di Acquaviva (Chiesanuova)
 Campo di Dogana (Serravalle)
 Campo Fonte dell'Ovo (Domagnano)
 Campo di Serravalle (Serravalle)

Compétition

Classement 

Groupe B

|}
|

|}

Matchs

Playoffs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat de Saint-Marin de football de D1
 Coupe de Saint-Marin de football
 Supercoupe de Saint-Marin de football

Liens externes 

  Site officiel
  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Saint-Marin de football
Saint-Marin